Slovo terčovník je označení pro několik často zcela nepříbuzných biologických rodů:

Lišejníky
Agonimia 
Phaeophyscia
Physcia 
Physconia 
Xanthoria 

Plži
 Planorbis